Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2014 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Le 2 juin, les  mondiaux et tenants du titre Bob et Mike Bryan se font éliminer en quart de finale par la paire espagnole constituée de Marcel Granollers et Marc López.
 Marcel Granollers et Marc López atteignent par la suite la finale du tournoi qu'ils disputent face aux Français Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin. Ces derniers l'emportent en deux sets et deviennent ainsi les premiers Français depuis Henri Leconte et Yannick Noah trente ans auparavant à s'adjuger un titre en double messieurs à Roland-Garros.

Primes et points 
Les primes sont en augmentation de 10 % par rapport à 2013.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Double messieurs des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Tennis en France en 2014
Tennis en mai 2014
Tennis en juin 2014
Sport en France en mai 2014
Sport en France en juin 2014
Sport à Paris en 2014